Бачу́рин — фамилия.

Известные носители 
 Бачурины — русский дворянский род

 Бачурин, Аркадий Петрович (1924—2005) — полковник, Заслуженный испытатель космической техники, лауреат Государственной премии СССР (1969).
 Бачурин, Борис Александрович (род. 1949) — актёр театра и кино.
 Бачурин, Василий Иванович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Бачурин, Владимир Павлович (1928—1942) — разведчик.
 Бачурин, Денис Дмитриевич (род. 1991) — хоккеист.
 Бачурин, Евгений Владимирович (1934—2015) — российский бард и художник.
 Бачурин, Илья Викторович (род. 1970) — российский кино- и телепродюсер.
 
 Бачурин, Фёдор Игнатьевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Бачурин, Юрий Георгиевич (1928—1994) — советский футболист.

См. также 
 
 Бачурино